Het ATP-toernooi van Madrid 2008 werd gehouden van 12 tot 19 oktober. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Madrid Arena in Madrid, Spanje.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid